Supercopa 2009 es un evento deportivo que puede referirse a:
La Supercopa de Europa 2009 que enfrenta a los ganadores de la UEFA Champions League y de la Copa de la UEFA del año anterior:
La Supercopa de España de Fútbol 2009 que enfrenta a los ganadores de la Copa del Rey de fútbol y de la Primera División de fútbol de España de la temporada 2008/09;
La Supercopa de Francia 2009, también conocida como Trophée des Champions 2009, que enfrenta a los ganadores de la Ligue 1 y de la Copa de Francia de fútbol.